Sámuel Teleki se poate referi la:
Sámuel Teleki (1739-1822), cancelar al Transilvaniei,
Sámuel Teleki (explorator) (1 noiembrie 1845 – 10 martie 1916), explorator și politician austro-ungar.